Voudouris ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Voudouris, griechischer Kameramann
 Michael Voudouris (* 1960), griechischer Skeletonpilot